Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на 25. Европском првенству у атлетици у дворани 1998. године одржано је 29. и 1. марта. у Двррани велодром Луис Глобен арени у Валенсији (Шпанија).

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 1996. у Стокхолму бранио је Драгутин Топић из Југославије.

Земље учеснице 
Учествовао је 21 скакач увис из 15. земаља.

  Босна и Херцеговинаа (1)
  Чешка (2)
  Естонија (1)
  Француска (2)
  Уједињено Краљевство (1)
  Грчка (2)
  Израел (2)
  Ирска (2)
  Италија (1)
  Холандија (1)
  Пољска (1)
  Русија (1)
  Шпанија (1)
  Шведска (1)
  Југославија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 1998. години 
Десет најбољи европски такмичари у скоку увис у дворани 1998. године пре почетка првенства (27. фебруара 1998), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable" style="width:90%; font-size:90%;"
|-
| 1. || Стив Смит||   || 2,36 ||  8. фебруар || 1. СРЛ 
|-
| 2. || Стајнер Хоен  || || 2,32 ||10. фебруар|| =2. СРЛ
|-
|rowspan="3"| 3.  || Томаш Јанку || ||rowspan="3"|2,31|| 17. јануар||rowspan="3"| =5. СРЛ
|-
| Артур Партика |||| 11. фебруар
|-
|Ламброс Папакостас || || 21. фебруар
|-
|rowspan="3"| 6. ||Стафан Странд || ||rowspan="3"| 3,30 || 24. јануар||rowspan="3"|=8. СРЛ
|-
| Јан Јанку|| ||rowspan="2"|6. фебруар 
|-
| Дидје Детшеник ||   
|-
|rowspan="4"| 9. || Вилберт Пенинг|| ||rowspan="4"| 2,28 || 6. фебруар ||rowspan="4"|=13. СРЛ
|-
|| Вјачеслав Вороњин ||rowspan="2"| ||rowspan="2"|10. фебруар 
|-
| Сергеј Кљугин|-
| Мартин Бус |||| 22, фебруар
|}
<small>Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЕПд 1998.</small>

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичари су подљељни у две групе А са 12 и Б са 9 такмичара. Норма за 12 места у финалу износила је 2,24 м, а коју је испунило 10 такмичара (КВ, остали су се квалификовали по основу постигнутог резултата  (кв''')

Финале 
Финале је одржано 1. марта 1998.

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 25. Европског првенства у дворани 1970—1998.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕПд 1996. сајт maik-richter.de
 Резултати ЕПд 1996 на сајту todor66.com
  Европско првенство у дворани 1996. на сајту ЕАА].

Европско првенство у атлетици у дворани 1998.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани